Александр Плещеев: Плещеев, Александр Александрович (1803—1848) — корнет, а затем и поручик конного лейб-гвардии полка.
 Плещеев, Александр Алексеевич (1858—1944) — русский писатель, журналист, драматург; театральный критик, историк балета, автор хроник «Наш балет (1673—1899). Балет в России до начала XIX столетия».
 Плещеев, Александр Алексеевич (1778—1862) — русский писатель, драматург и переводчик, статский советник.
 Плещеев, Александр Павлович (?—1867) — генерал-майор, участник Кавказской войны.

См. также 
 Плещей, Александр Фёдорович — боярин, младший сын Фёдора Бяконта, родоначальник Плещеевых.